Kirishima peut désigner : 
 Kirishima, une ville du Japon dans la préfecture de Kagoshima ;
 les monts Kirishima, un massif montagneux volcanique du Japon ;
 le parc national de Kirishima-Yaku, un parc national du Japon ;
 le Kirishima, un croiseur de bataille japonais de la Première et Seconde Guerres mondiales ;
 le Sunflower Kirishima (1993), un ferry ayant appartenu à la compagnie Ferry Sunflower de 1993 à 2018 ;
 le Sunflower Kirishima (2018), un ferry de la compagnie Ferry Sunflower mis en service en 2018.